Westerlund, peut désigner :
 Anna Westerlund (1989-), footballeuse finlandaise.
 Bengt Westerlund (1921-2008), astronome suédois, ainsi que divers objets célestes nommés en son honneur :
 Westerlund 1 et Westerlund 2, deux amas ouverts,
 (2902) Westerlund, un astéroïde.
 Edvard Westerlund (1901-1982), champion olympique en lutte finlandais.
 Erkka Westerlund (1957-), entraineur de hockey sur glace finlandais.
 Ernst Westerlund (1898-1961), médaillé olympique en voile finlandais.
 Källe Westerlund (1897-1972), médaillé olympique en lutte finlandais.
 Staffan Westerlund (1942-2012), professeur, avocat et romancier suédois.

Homonymie de patronyme